Андреевский поселковый совет () — административно-территориальные образования на Украине:

 Андреевский поселковый совет — в Славянском районе Донецкой области.
 Андреевский поселковый совет — в Снежнянском городском совете Донецкой области.
 Андреевский поселковый совет — в Волновахском районе Донецкой области.
 Андреевский поселковый совет — в Бердянском районе Запорожской области.
 Андреевский поселковый совет — в Балаклейском районе Харьковской области.